Eine Kehrschleife bezeichnet

 in der Fachsprache des Eisenbahnwesens eine Kehre (Eisenbahn) oder Kreiskehrschleife
 in der Umgangssprache aber auch eine Wendeschleife.